Kosančić est un toponyme qui peut désigner :
Kosančić, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
Kosančić, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine ; il fait partie de la municipalité de Vrbas dans le district de Bačka méridionale.